Сан Хуан Теитипак има више значења:

 Општина Сан Хуан Теитипак (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Теитипак (Сан Хуан Теитипак, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику